Хусто Сијера има више значења:

 Хусто Сијера (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Хусто Сијера (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хусто Сијера, Сан Франсиско (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хусто Сијера (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хусто Сијера, Акавалес (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику